Carlos Rafael Rodríguez, Cubaans politicus (1913-1997)
 Carlos Rodríguez (voetbalcoach, Argentijns voetbalcoach, bondscoach van het Boliviaans elftal in 1985
 Carlos Rodríguez (tenniscoach), Argentijns tenniscoach (1964)
 Carlos Rodríguez (darter), Spaans darter (1979)
 Carlos Rodríguez (schermer), Venezolaans schermer (1978)
 Carlos Gerardo Rodríguez, Mexicaans voetballer (1985)
 Carlos Felipe Rodríguez, Mexicaans doelman (1989)
 Carlos Rodríguez (voetballer Uruguay), Uruguayaans voetballer (1990)
 Carlos Rodríguez (voetballer Panama), Panamees voetballer (1990)
 Carlos Rodríguez (voetballer Colombia), Colombiaans voetballer (1995)
 Carlos Alberto Rodríguez, Mexicaans voetballer (1997)
 Carlos Eduardo Rodríguez, Venezolaans voetballer (2000)
 Carlos Rodríguez (wielrenner), Spaans wielrenner (2001)
 Carlos Rodríguez (triatleet), Cubaans atleet